Wu Ti (pchin-jinem Wu Di) je jméno čínského původu, které nosí více osobností:

 Wu Ti (kameraman) (邬迪) – čínský kameraman
 Wu Ti (filmový kritik) (吴迪) (* 1951) – čínský filmový kritik a historik
 Wu Ti (softbalista) (吴迪) (* 1982) – čínský softbalista, olympionik
 Wu Ti (tenista) (吴迪) (* 1991) – čínský tenista

Podobná jména 
 Di Wu (klavíristka) – čínská klavíristka
 Wu-ti (doslova „Bojovný císař“) je posmrtné jméno několika čínských císařů